Imene – Membrana dell'apparato genitale femminile.
 Imene (o Imeneo) – Figura della mitologia greca, figlio di Apollo.